Johann L’Estocq ist der Name von

 Johann Paul L’Estocq (Jean Paul L’Estocq; 1686–1726), französisch-deutscher praktischer Arzt